Haltichella är ett släkte av steklar som beskrevs av Maximilian Spinola 1811. Haltichella ingår i familjen bredlårsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bredlårsteklar
Haltichella